Dieter Noll (1927-2008) – scrittore tedesco
Dieter Noll (1939-2014) – politico tedesco
Diether Noll (1934) – compositore tedesco